Nagrak (Cianjur), een plaats in Indonesië
Nagrak (Sukaraja), een plaats in Indonesië
Nagrak (Buahdua), een plaats in Indonesië
Nagrak (Gunung Putri), een plaats in Indonesië
Nagrak (Ciater), een plaats in Indonesië
Nagrak (Cisaat), een plaats in Indonesië
Nagrak (Darangdan), een plaats in Indonesië
Nagrak (Pacet), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing